Intimiteit, een ervaring van verbondenheid tussen mensen of tussen mensen en andere dieren of tussen mensen en natuur.
 Intimiteit (Kadanz), een single van Kadanz uit 1983
 Intimiteit (Raymond van het Groenewoud), een single van Raymond van het Groenewoud uit 1988